

Település

Ausztrália 
Northwood (Új-Dél-Wales)

Kanada 
Northwood (Thunder Bay)

Egyesült Királyság 
Northwood (London)
Northwood (Isle of Wight)

USA 
Northwood (Irvine)
Northwood (Delaware)
Northwood (Észak-Dakota)
Northwood (Iowa)
Northwood (Baltimore)
Northwood (New Hampshire)
Northwood (Ohio)
Northwood (Logan megye, Ohio)
Northwood (Philadelphia)

Kapcsolódó szócikkek 
Norwood (egyértelműsítő lap)